Бла́нка () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Альта-дель-Сегура. Занимает площадь 87,7 км². Население — 6 539 человек (на 2019 год).

Покровителями города считаются Святой Рох из Монпелье и .

Население

Примечания

Ссылки 
 Blanca 
  The First International Webpage of Blanca
   Blanca, que hermosa eres
 Asociación Juvenil Nómadas de Blanca
 Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Blanca (Murcia) 
 Blanca Club de Baloncesto
 Revista "En A Tres" 
 Blanca en Imágenes (www.enimagenes.es)

Муниципалитеты Мурсии